Новые Млины ( — Новые Мельницы) — названия двух населённых пунктов на Украине.

 Новые Млины — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Новые Млины — село в Нежинском районе Черниговской области.